Partikelfilter har flere betydninger:
 Benzinpartikelfilter − en anordning til reduktion af mængden af partikler i udstødningsgassen fra en benzinmotor
 Dieselpartikelfilter − en anordning til reduktion af mængden af partikler i udstødningsgassen fra en dieselmotor